

Astronomia 
 Plutino – plutoide o asteroide del sistema solare esterno

Persone 
 Antonino Plutino –   politico, patriota e militare italiano 
 Agostino Plutino –  politico italiano 
 Fabrizio Plutino – prefetto, patriota e politico italiano